

Toponymes 
 Saint-Pal-de-Chalencon est une commune française située dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne.
 Saint-Pal-de-Mons est une commune française située à l'est du Velay, dans le département de la Haute-Loire en région de l'Auvergne.
 Saint-Pal-de-Senouire est une commune française située dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne.